Die 8. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 2. bis 12. Dezember 1982 in Ungarn ausgetragen. Insgesamt traten zwölf Mannschaften in der Vorrunde in drei Gruppen gegeneinander an. Danach folgte eine Finalrunde, bei der in einer Gruppe die Plätze 1–6 ausgespielt wurden, sowie eine Platzierungsrunde bei der die Plätze 7–12 in einer Gruppe ermittelt wurden. Die Sowjetunion konnte nach dem Olympiasieg 1980 ihren ersten Titel bei einer Weltmeisterschaft erringen. Auf den nächsten Plätzen folgte Gastgeber Ungarn und Jugoslawien, die den Titelverteidiger DDR auf den vierten Platz verwiesen.

Teilnehmer

Vorrunde 
Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden in Budapest ausgetragen.

|}

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in Miskolc und Debrecen ausgetragen.

|}

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in Zalaegerszeg und Pécs ausgetragen.

|}

Platzierungsrunde (Plätze 7–12) 
Bei der in Szolnok, Tatabánya, Eger, Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Kecskemét und Százhalombatta ausgetragenen Platzierungsrunde wurden die Ergebnisse von den direkten Duellen der Vorrundengruppen übernommen. Danach spielten alle Teams einmal gegeneinander, die nicht in der gleichen Vorrundengruppe waren.

|}

Finalrunde (Plätze 1–6) 
Bei der in Budapest ausgetragenen Finalrunde wurden die Ergebnisse von den direkten Duellen der Vorrundengruppen übernommen. Danach spielten alle Teams einmal gegeneinander, die nicht in der gleichen Vorrundengruppe waren.

|}

Platzierungen 
Die Mannschaften auf den Plätzen 1–3 qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles.

Mannschaftskader

Vierter Platz: Deutsche Demokratische Republik

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

1982
Weltmeisterschaft Frauen
Weltmeisterschaft Frauen 1982